Stermitz steht für:

 Mercedes Stermitz (* 1958), österreichische Autorennfahrerin und Miss Austria 1983
 Stermitz (Gemeinde Sankt Johann), Ortsteil von Sankt Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark